Zaganelli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernardino Zaganelli
 Francesco Zaganelli, en italiensk målare